Manninen est le patronyme de plusieurs personnalités finlandaises :

 Antero Manninen (1973-), violoncelliste.
 Hannu Manninen (1978-), spécialiste du combiné nordique.
 Mika Manninen, karatéka.
 Pirjo Manninen (1991-), fondeuse.
 Sakari Manninen (1992-), joueur de hockey sur glace.
 Sini Manninen (1944-2012), artiste peintre.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois